Паллена — один из самых маленьких естественных спутников Сатурна, открытый в 2004 году при помощи космического аппарата «Кассини» в рамках интернациональной космической программы «Кассини — Гюйгенс».

Название 
Временным обозначением Паллены стало S/2004 S 2. В январе 2005 года луну назвали в честь Паллены, одной из алкионид в древнегреческой мифологии.

Спутник также носит название Saturn XXXIII.

Открытие 

Паллену вместе с Метоной открыла группа исследователей во главе с Кэролин Порко, работавших с изображениями, полученных с АМС «Кассини». Луна была обнаружена 1 июня 2004 года, при помощи разработанного планетологом Себастьяном Шарно (Sébastien Charnoz) программного обеспечения.

Впервые Паллена была зафиксирована 23 августа 1981 на одной из фотографий, присланных Вояджером-2. Тогда её назвали S/1981 S 14, оценив расстояние до Сатурна в 200,000 км. Установить орбиту луны тогда было невозможно, так как она присутствовала только на одном изображении. Недавние сравнения показали совпадение положения объекта S/1981 S 14 с орбитой Паллены.

Исследование 
16 октября 2010 года, в ходе программы по исследованию Сатурна и его спутников, «Кассини» приблизился к Паллене на расстояние в 36000 километров и сделал два снимка этого спутника.

Примечания

Ссылки 

 Pallene Profile
 IAUC 8389: S/2004 S 1 and S/2004 S 2 16 августа 2004
 IAUC 8471: Satellites of Saturn 21 января 2005

Спутники Сатурна